American Dreamer peut désigner :
 American Dreamer, le titre original du film américain Une Américaine à Paris ;
 American Dreamer, une série télévisée américaine des années 1990 ;
 American Dreamer, un album de 2005 du groupe de punk chinois Naozhuo ledui (Brain Failure).